HMS Näcken kan avse:

HMS Näcken (1942) – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1942.
HMS Näcken (Näk) – en ubåt i svenska flottan av A14-klass sjösatt år 1978